Herbert kan som auktorsförkortning betyda:

 Desmond Andrew Herbert
 William Herbert

Robotskapade auktorsförkortningar